

Persone 
 Dettmar Cramer (1925-2015) – allenatore di calcio tedesco
 Gabriel Cramer (1704-1752) – matematico svizzero
 Harald Cramér (1893-1985) – matematico e statistico svedese
 Heinz von Cramer (1924-2009) – scrittore, regista e sceneggiatore tedesco
 Joey Cramer (1973) – attore canadese
 Johann Baptist Cramer (1771-1858) – pianista e compositore britannico
 John Antony Cramer (1793-1848) – presbitero, filologo e geografo britannico
 Kevin Cramer (1961) – politico statunitense
 Lars Cramer (1991) – calciatore norvegese
 Malinda Cramer (1844-1906) – guaritrice statunitense
 Pat Cramer (1947) – tennista sudafricano
 Richard Cramer (1889-1960) – attore statunitense
 Robert Cramer (1947) – politico e avvocato statunitense
 Vittorio Cramer (1908-2004) – conduttore radiofonico italiano
 Walter-Wilhelm Cramer (1886-1944) – imprenditore tedesco

Altro 
 Cramer – personaggio dei racconti su Nero Wolfe di Rex Stout

Pagine correlate 
 Kramer